Le terme ligne 92 est utilisé pour désigner un grand nombre de lignes de transports en commun :

Tramway 
 Ligne 92 du tramway de Bruxelles ;
 Ancienne ligne 92 du tramway vicinal de Charleroi.

Voie ferrée 
 Ancienne ligne 92 de chemin de fer en Belgique, entre la gare de Péruwelz sur la ligne de Saint-Ghislain à Tournai et la frontière entre la Belgique et la France.

Voir aussi 
  

92